Makedonci, slavenski narod u Republici Makedoniji.
 Makedonci (antički), antički narod nepoznatog podrijetla.
 Grko-Makedonci.